Arun steht für:

 Arun (Name), männlicher Vorname
 Alraune (veraltet), siehe Alraune (Kulturgeschichte)
 Arun-Verlag, deutscher Buchverlag, siehe Björn Ulbrich
 River Arun, Fluss in West Sussex, England
 Arun District, Verwaltungsbezirk in West Sussex, England
 Arun (Koshi), Quellfluss des Koshi in Tibet und Nepal 
Arun (Bhojpur), eine Landgemeinde im Distrikt Bhojpur in der Provinz Koshi in Nepal
 Arun-Banner in der Inneren Mongolei, Volksrepublik China